Планисфериум ()

  — трактат грека Птолемея (ок. 100 — ок. 170), сохранившийся в арабском переводе.
  — музыкальный альбом испанской группы «Wormed» ().

См. также 
 Планисфера